Krallert ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Krallert (1834–1899), böhmischer Glaskünstler 
 Wilfried Krallert (1912–1969), österreichischer Geograph und Historiker